Trio Grande est une série de bande dessinée.
 Trio Grande (jazz) est un trio de jazz formé de Laurent Dehors, Michel Massot et Michel Debrulle